Friederike Karoline (oder Caroline) Wilhelmine von Baden (* 13. Juli 1776 in Karlsruhe; † 13. November 1841 in München) war eine Prinzessin von Baden, durch Heirat seit 1799 Kurfürstin von Pfalz-Bayern und seit dem 1. Januar 1806 die erste Königin des neu proklamierten Königreichs Bayern.

Familie 
Sie war die Tochter von Erbprinz Karl Ludwig von Baden und der Amalie, geborene Prinzessin von Hessen-Darmstadt, der „Schwiegermutter Europas“, als deren Lieblingstochter Karoline auch galt. Ihre jüngere Schwester Luise war Zarin von Russland und Friederike Königin von Schweden, ihr einziger Bruder Karl Großherzog von Baden.

Ehe und Nachkommen 
Karoline heiratete am 9. März 1797 in Karlsruhe den verwitweten Herzog Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken, nachmalig Kurfürst und später König von Bayern. Da es die zweite Ehe Max Josephs war, wurde Karoline mit der Heirat die Stiefmutter von vier Kindern. Aus der Ehe selbst gingen acht Kinder hervor, darunter zweimal Zwillinge. Von diesen Kindern erreichten fünf das Erwachsenenalter.

 Sohn (tot geboren *† 5. September 1799)
 Maximilian Joseph Karl Friedrich (1800–1803)
 Elisabeth Ludovika (1801–1873) ⚭ 1823 König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (1795–1861)
 Amalie Auguste (1801–1877) ⚭ 1822 König Johann I. von Sachsen (1801–1873)
 Maria Anna (1805–1877) ⚭ 1833 König Friedrich August II. von Sachsen (1797–1854)
 Sophie Friederike (1805–1872) ⚭ 1824 Erzherzog Franz Karl von Österreich (1802–1878)
 Ludovika Wilhelmine (1808–1892) ⚭ 1828 Herzog Max Joseph in Bayern (1808–1888)
 Maximiliane Josepha Karoline (1810–1821)

Durch Ehevertrag war geregelt worden, dass die evangelische Karoline ihre Konfession nicht zu wechseln brauchte. Als persönlicher Seelsorger wurde ihr mit Ludwig Friedrich Schmidt ein evangelischer Kabinettsprediger zugestanden, welcher zugleich der erste evangelische Geistliche in München war und die im Umkreis der Königin entstandene evangelische Gemeinde betreute.

Kurfürstin und Königin 
Die Familie wohnte zunächst in Schloss Rohrbach, dann in Mannheim, ehe Anfang 1799 der Einzug des nunmehrigen Kurfürstenpaars in München erfolgte, nachdem Max Joseph Kurfürst von Pfalz-Bayern geworden war. Karoline widmete sich, wie auch alle späteren Monarchinnen Bayerns, der Wohltätigkeit und schenkte auch Bedürftigen viel durch ihren Hofprediger. Zwar war ihr politischer Einfluss begrenzt, aber Max Joseph hörte durchaus auf den Rat seiner unprätentiösen Frau. Außenpolitisch stand sie wie ihr Stiefsohn Kronprinz Ludwig eher gegen Frankreich. Im Vergleich zu ihrem Mann hatte Karoline ein größeres Repräsentationsbedürfnis, das sich etwa im Umbau der Münchner Residenz zeigte, während Max Joseph einen eher bürgerlichen Lebensstil bevorzugte. Im Januar 1806 wurde die Kurfürstin zur ersten Königin Bayerns. Als Bayern nach dem Sieg über Napoleon endgültig weite Gebiete erhielt, deren Bevölkerung überwiegend protestantisch war, war es im Sinn einer Integration der Neubayern besonders in Franken und der Rheinpfalz notwendig, religiöse Toleranz zu zeigen, so dass sich Karolines Bekenntnis im zuvor streng katholischen Bayern integrierend auswirkte. Bedeutsam war auch ihre Herkunft aus Baden, hoffte doch Bayern nach dem Aussterben der Hauptlinie im Großherzogtum die 1803 an Baden gefallene rechtsrheinische Pfalz mit Mannheim und Heidelberg zurückzuerhalten. Diese Bestrebungen scheiterten jedoch.

Privat befasste sie sich mit Literatur und Zeichnen, sowie der Musik. Königin Karoline war aber auch von der Landschaft um den Tegernsee begeistert, so dass Max Joseph 1816 Kloster Tegernsee erwarb es zum Schloss umbauen ließ. 1821 verlor sie ihre jüngste Tochter, was Karoline schwer traf. 1825 wurde sie Witwe und erbte auch Schloss Tegernsee. Nach dem Regierungsantritt ihres Stiefsohns Ludwig als König von Bayern wurde Würzburg für längere Zeit Witwensitz von Königin Karoline.  Nach längeren Querelen um ihren Alterssitz ließ sie sich in München, im Park Biederstein, eine Villa errichten.

Tod und Beisetzung 
Karoline starb am 13. November 1841 in München und wurde an der Seite ihres Gemahls in der Münchner Theatinerkirche beigesetzt. Ihre Beisetzung verlief so würdelos, dass es anschließend zu Protesten kam. Auf Anordnung des Erzbischofs Lothar Anselm von Gebsattel war der gesamte katholische Klerus des Kollegiatstiftes in weltlicher Kleidung erschienen. Die evangelische Geistlichkeit durfte den Sarg nur bis zur Kirchentür geleiten, wo Ludwig Friedrich Schmidt die Beerdigungspredigt hielt. Danach löste sich der Leichenzug auf, und der Sarg wurde ohne Gebet in die Gruft gebracht. Auch Karolines Stiefsohn, Ludwig I., der trotz der Angehörigkeit seiner evangelischen Ehefrau Therese von Sachsen-Hildburghausen zur protestantischen Gemeinde (in Würzburg St. Stephan) ursprünglich ein strikter Gegner des Protestantismus war, distanzierte sich von dieser Form der Beerdigung und gab unter dem Eindruck dieses Erlebnisses ein Stück weit seine Härte gegenüber der evangelischen Kirche auf.

Vorfahren 

Anmerkung: Durch innerfamiliäre Heiraten sind Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt und seine Frau Charlotte zweifache Urgroßeltern von Karoline.

Ehrungen 

Nach ihr ist die Pflanzengattung Guilielma   aus der Familie der Palmen (Arecaceae) benannt. Protestantische Pfälzer, die zur Kolonisierung der bayerischen Moore, z. B. bei Rosenheim, kostenlos Land zur Verfügung gestellt bekamen, nannten ihre Kolonie nach der Königin „Großkarolinenfeld“. Auch der Karolinenplatz in München und in Passau (1876), das Karolinen-Gymnasium im pfälzischen Frankenthal sowie zwei Straßen in Augsburg (1806) und Karlsruhe (1907) tragen den Namen der Königin.

Literatur 
 
 Ernst Gillmann: Ludwig Friedrich Schmidt (1764-1857). Der „Kabinettsprediger“ der bayerischen Königin – seine frühen Lehrjahre im Birkenfelder Land, in: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 53 (2004) 519–530.
 Martha Schad: Bayerns Königinnen, Piper Verlag, 2004

Weblinks

Einzelnachweise 
	

 
Amalie von Hessen-Darmstadt
Maximilian I. Joseph (Bayern)
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
⚭Karoline #Baden
Königin (Bayern)
Prinz (Baden)
Geboren 1776
Gestorben 1841
Frau
Kurfürstin (Bayern)
Kurfürstin (Pfalz)